Ерал — многозначный термин, топоним в Ашинском районе Челябинской области.

 Ерал — посёлок железнодорожной станции.
 Ерал — село.
 Ерал — станция Куйбышевской железной дороги.